Il gruppo della milarite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della milarite 
 Almarudite
 Armenite
 Berezanskite
 Brannockite
 Chayesite
 Darapiozite
 Dusmatovite
 Eifelite
 Merrihueite
 Milarite
 Oftedalite
 Osumilite
 Osumilite-(Mg)
 Poudretteite
 Roedderite
 Shibkovite
 Sogdianite
 Sugilite
 Trattnerite
 Yagiite

Note 

Milarite